Anton Dohrn (bioloog), marien evolutiebioloog
 Anton Dohrn (schip, 1911), Amerikaans zeeonderzoeksschip, genoemd naar bovengenoemde persoon
 Anton Dohrn (schip, 1954), Duits visserijonderzoeksschip, eveneens genoemd naar bovengenoemde persoon
 Anton Dohrn Seamount, onderzeese berg, ontdekt door bovengenoemd schip
 Instituut voor Mariene Biologie Anton Dohrn in Napels. De naam in het Italiaans is Stazione Zoologica Anton Dohrn.